Uckermann ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart von Uckermann, (* 1945), deutscher Jurist und Vorstandsvorsitzender einer Versicherungsgesellschaft
 Horst von Uckermann (1891–1961), deutscher Generalmajor
 Johann Jacob von Uckermann (1718–1781), deutscher Hofbeamter und Schlossherr
 Jörg Uckermann (* 1968), deutscher Politiker (pro NRW, vorher CDU)
 Karl von Uckermann-Bendeleben (1803–1877), schwarzburgischer Hofbeamter und Schlossherr
 Ludger Uckermann (* 1977), deutscher American-Football-Spieler
 Otto von Bendeleben-Uckermann (1804–1855), Erb-, Lehn- und Gerichtsherr auf Bendeleben und Mitglied des Landtags des Fürstentums Schwarzburg-Sondershausen

Uckermann steht für:
 Uckermann (pommersches Adelsgeschlecht), pommersches Adelsgeschlecht
 Uckermann-Bendeleben, sächsisches Adelsgeschlecht